Леони́д Никола́евич Мосе́ев () — советский легкоатлет, чемпион Европы в марафоне (1978), Заслуженный мастер спорта СССР (1978). Почётный гражданин Челябинска (1996).

Биография 
В 1969 году окончил среднюю школу в посёлке Вахрушево. В старших классах тренировался у Владимира Неделичева, десятиборца, кандидата в мастера спорта. Хотел поступить в Челябинский педагогический институт, но на вступительных испытаниях не прошёл из-за сочинения. Тогда Неделичев посоветовал Леониду поступать в Магнитогорское педагогическое училище, которое затем Мосеев окончил в 1972 году. Там познакомился с тренером Василием Ивановичем Петровым, который впоследствии работал с Леонидом на протяжении всей его спортивной карьеры.

После училища вслед за своим тренером переехал в Челябинск и поступил в филиал Омского института физкультуры. Первый раз пробежал марафон на Спартакиаде в 1975 году и занял на нём второе место. На Олимпийских играх в Монреале в марафоне занял 7-е место.

В 1977 занял третье место на Кубке Европы на дистанции 10 000 метров. В том же году Универсиаде выиграл золотую и бронзовую медаль в беге 10 000 и 5000 метров. Три раза участвовал в чемпионате мира по бегу по пересечённой местности. В 1977 и 1979 в командном зачёте выиграл бронзу, а в 1980 в индивидуальном зачёте стал 7-м. На московской Олимпиаде в марафоне занял 5-е место. На своём последнем соревновании — чемпионате Европы в 1982 году он стал 16-м.

Является трёхкратным победителем матчей СССР — США, в том числе в 1977 и 1978 годах. Неоднократно побеждал на чемпионатах СССР на марафонской дистанции (последний раз — в 1982 году). Участвовал в 40 крупнейших соревнованиях.

С 1985 года работает тренером в спортобществе «Динамо», с 1999 года — в СДЮСШОР № 2 по лёгкой атлетике им. Л. Н. Мосеева.

С 1992 года неоднократно принимал участие в Бостонском марафоне.

Литература

Примечания

Ссылки 
 

Марафонцы СССР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Заслуженные мастера спорта СССР
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Почётные граждане Челябинска
Бегуны на средние дистанции СССР
Бегуны на длинные дистанции СССР
Бегуны по пересечённой местности СССР
Выпускники Уральского университета физической культуры
Тренеры России по лёгкой атлетике